Jerzy Kowalski (1893–1948) – filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Wrocławskiego
 Jerzy Kowalski (1916–1989) – cichociemny
 Jerzy Kowalski (1923–2017) – profesor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
 Jerzy Kowalski (ur. 1933) – hydrolog, profesor nauk technicznych, rektor wrocławskiej Akademii Rolniczej w latach 1990-1996
 Jerzy Kowalski (ur. 1937) – lekkoatleta, specjalista biegu na 400 m, olimpijczyk
 Jerzy Kowalski (1944–1978) – polski żużlowiec
 Jerzy Kowalski (ur. 1957) – oficer policji, szef Centralnego Biura Śledczego
 Jerzy Kowalski (ur. 1988) – polski wioślarz, mistrz Polski
 Jerzy Kowalski – perkusista zespołu Niebiesko-Czarni
 Jerzy Kowalski – przedsiębiorca z branży kinowej, członek Polskiej Rady Biznesu
 Jerzy Kowalski – dr hab. inż., pracownik naukowy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Zobacz też 
 Jerzy Kowalski-Glikman (ur. 1957) – fizyk, profesor nauk fizycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego

Przypisy